Свято-Успенская церковь — православная церковь в Браславе. Памятник архитектуры русского стиля. Построена в 1897 году.

История 
Свято-Успенская церковь была построена рядом с Замковой горой в 1897 году.

2 августа 2016 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь церкви был присвоен статус историко-культурной ценности Республики Беларусь регионального значения.

Архитектура 

Церковь состоит с кубического основного объёма, пятигранной апсиды с боковой ризницей, трапезной и двухъярусной (восьмерик на четверике) колокольне-притвора. Четырёхскатная крыша основного объёма увенчан пятью куполами на восьмигранных барабанах, колокольня увенчана гранёным намётом с маковкой. Главный арочный входной проём оформлен массивным порталом с килеподобной профилироаванной аркой на колоннах-бочках. Такими же арками оформлены боковые входы. Фасады разделены арочными оконными проёмам с колонками-бочками и насыщены архитектурными деталями, среди которых: угловые рустованные лопатки, профилированные тяги и карнизы с дентикулами, прямоугольные панели, арочные ниши.

Потолок внутри храма увенчан восьмигранным барабаном с шатровым куполом, который держится на четырёх столбах. Апсида открывается большой аркой и оформлена трёхъярусным деревянным иконастасом. Стены покрашены зелёный цвет с белой и голубой орнаментально-трафаретной раскраской.

Примечания

Литература 
 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с. — ISBN 5-85700-078-5.
 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэд. кал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.— Мн.: Беларус. Сав. Энцыклапедыя, 1985,— 496 с., іл.
 Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыкл. даведнік / А. М. Кулагін; маст. І. І. Бокі.. — 2-е выд.. — Мінск: БелЭн, 2001. — 328 с. — ISBN 985-11-0190

Храмы, построенные в 1897 году в Белоруссии
Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Католические храмы Браславского района
Храмы Браслава
Браслав
Браслав
Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье